Hitzschlag ist eine Erkrankung durch Überhitzung:
 Hitzschlag bei Menschen
 Hitzschlag bei Tieren

Hitzschlag als Titel:
 Kommissarin Heller: Hitzschlag, 5. Folge der Filmreihe Kommissarin Heller

Siehe auch: